Катарина од Брагансе (Vila Viçosa, Ducal Palace of Vila Viçosa, 25. новембар 1638- Лисабон, Bemposta Palace, 31. децембар 1705) била је супруга Чарлса II. Била је кћерка Жоаоа IV и Лујзе де Гузман.

Породично стабло 

Рођени 1638.
Умрли 1705.
Династија Браганса